De Grand Prix-wegrace van Tsjecho-Slowakije 1990 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 26 augustus 1990 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjecho-Slowakije.

Wayne Rainey werd gekroond tot 500 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc
Julián Miralles en Stefan Kurfiss werden gediskwalificeerd omdat zij het rode licht aan het einde van de pitstraat negeerden bij het starten van hun verkenningsronde.

Zijspanklasse

1990
Tsjecho-Slowakije